Nazarius ist der Name von:

 Nazarius (Heiliger), ein katholischer Heiliger
 Nazarius (Redner), ein römischer Redner aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.
 Nazarius (Bischof), italienischer Bischof der Katharer im Mittelalter
 John Paul Nazarius (1556–1645), italienischer Dominikaner und Theologe

Siehe auch:
 Nazario
 Nazário